Type O steht für:

 De Dion-Bouton Type O, Pkw-Modell
 Handley Page Type O, britisches Flugzeugmodell
 Renault Type O, Rennwagenmodell von Renault
 Renault Type O (b), Rennwagenmodell von Renault
 Type O Negative, US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Typ 0 (Typ null)